Името Славеево носят две български села:

 Славеево, област Добрич
 Славеево, област Хасково